Het ATP-toernooi van Shenzhen 2014 (met de officiële naam China Open 2014) werd gespeeld van 22 tot en met 28 september 2014. De toernooilocatie waren de hardcourtbanen van het Shenzhen Longgang Sports Center in de Chinese stad Shenzhen.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Tommy Robredo met 5-7, 7-6(9) en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Samuel Groth en Chris Guccione met 6-4 en 7-6(4).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Shenzhen
ATP-toernooi van Shenzhen